Сан Антонио лас Палмас има више значења:

 Сан Антонио лас Палмас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио лас Палмас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио лас Палмас (Сантијаго Хокотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику